Sydney Emanuel Mudd (1858–1911) – amerykański polityk
 Sydney Emanuel Mudd (1885–1924) – amerykański polityk